Whitesand River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Whitesand River (Buffalo Lake), in Alberta und in den Nordwest-Territorien
 Whitesand River (Hewitson River), in Ontario
 Whitesand River (Lake Nipigon), in Ontario
 Whitesand River (Reindeer Lake), in Manitoba 
 Whitesand River (Saskatchewan), Nebenfluss des Assiniboine River 
 Whitesand River (Thomsen River), auf Banks Island, Nordwest-Territorien